Malzacher ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Malzacher (* 1962), deutscher Synchronsprecher, Dialogregisseur und Dialogbuchautor
 Bertha Malzacher-Jung (1866–1931), deutsche Kunstmalerin
 Florian Malzacher (* 1970), deutscher Theaterkritiker und Kurator
 Gig Malzacher (1931–1980), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Fernsehproduzent
 Gunther Malzacher (1929–1995), deutscher Schauspieler
 Hans Malzacher (1896–1974), österreichischer Montanist
 Ramona Malzacher (* 1989), Schweizer Unihockeyspielerin